Орлі́вське (до 1945 року — Бай-Болуш, ) — село Красноперекопського району Автономної Республіки Крим. Розташоване на півдні району.